19-й Требич-турнир проходил со 19 октября по 2 ноября 1936 г. в Вене.

К участию были допущены 16 шахматистов. Помимо австрийских шахматистов, в турнире участвовали представители Польши, Венгрии, Чехословакии и Германии.

Крупнейшего успеха в своей карьере добился польский мастер Х. Фридман, который сумел на очко обогнать серебряного призера соревнования чеха К. Опоченского и на полтора очка группу шахматистов, разделивших 3—5 места.

Турнирная таблица

См. также 
 Требич-турнир

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1936 год в шахматах